Megaraptora var en grupp stora köttätande theropod-dinosaurier.

Evolution och ursprung 
Ursprungen av megaraptorans har nyligen bestämts. Studier av paleontologer Phil Bell, Steve Salisbury av ett nyfunnet skelett, som ännu inte namngavs megaraptorid (refererad av det offentliga mediet som "Lightning Claw" och eventuellt synonymt med Rapator) från opalfälten sydväst om Lightning Ridge, Australien, som dateras för 110 miljoner år sedan, avslöjar att megaraptorans troligen utvecklats i Australien, spred sig sedan till resten av Gondwana i en episod av evolutionär ökning av mångfalden. Exemplaret ger också möjlighet till genetisk testning avseende placering av megaraptoraner som antingen tyrannosauroider eller karkarodontosaurider.

Klassificering 
Megaraptora har historiskt varit en grupp med mycket kontroversiella relationer.

Tidiga genetiska studier av gruppens relationer genomförda av Benson, Carrano och Brusatte 2010 och Carrano, Benson och Sampson år 2012 återställde gruppen som en gren av allosauroiderna (speciellt inom familjen Neovenatoridae), en del av en stor grupp theropod-dinosaurier som också inkluderar metriacanthosaurider, carcharodontosaurider, och allosaurider.

Källor

Carnosaurier